

Geografia

Distretto di Pingshan (Benxi)
Distretto di Pingshan (Shenzhen)